Місячний сарос 110 — серія місячних затемнень, в якій місяць перебуває у вузлі, що сходить. Вона почалась 28 травня 747 року, коли Місяць ледь торкнувся північного краю земної півтіні, і завершиться 18 липня 2027, коли місяць останній раз торкнеться її південного краю. Серія містить 722 затемнення, які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1280 років.

Серія містить 13 повних затемнень від 29 квітня 1306 до 5 вересня 1522, 23 часткових перед повними від 23 серпня 891 до 18 квітня 1288 і 20 часткових після повних від 16 вересня 1540 до 22 квітня 1883.

Останнім дотепер затемненням цієї серії було півтіньове місячне затемнення 7 липня 2009 року і наступне відбудеться 18 липня 2027, яке буде півтіньовим і останнім затемненням у ній.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 110 

Місячні сароси